Ищанов — фамилия. Известные носители:

 Ищанов, Истай (1906—1944) — Герои Советского Союза.
 Ищанов, Кайрат Кыдрбаевич (1950—2022) — казахстанский политический и общественный деятель.